Шоджі — гавайське прізвище.

 Дейв Шоджі
 Ерік Шоджі
 Кавіка Шоджі

Гавайські прізвища